KMV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalemyo (Birmania)
 KMV – codice vettore ICAO di UTair-Express (Russia)
 KMV – Klosterneuburger MostWaage, unità di misura del contenuto zuccherino presente in un mosto; è più nota in Italia con il nome di Grado Babo